Alejandro Ruiz puede referirse a:

 Alejandro Ruiz Granados, jugador profesional de pádel español;
 Alejandro Ruiz Márquez, actor mexicano.